Carles Costa i Masferrer. (Barcelona, 22 d'abril de 1968) és un extennista professional català
 Carles Costa i Pujol. (Figueres, 1865 – 1926) fou un periodista i escriptor figuerenc.
 Carles Costa i Cadevall. fou regidor de Cultura de l'Ajuntament de Manresa des de l'octubre del 1936 fins als fets de maig del 1937.
 Carles Costa i Osés (Barcelona, 1975) és un periodista català